May Sutton ha battuto in finale Constance Wilson 6-3, 8-6 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo Dorothea Douglass 6-3, 6-4 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1905